BN-800 steht für:
 einen bestimmten Reaktortyp, siehe BN-Reaktor
 den vierten Block im Kernkraftwerk Belojarsk